Hrabowskyj ist der Familienname von:

 Pawlo Hrabowskyj (1864–1902), ukrainischer Dichter, Essayist, Übersetzer, Publizist und politischer Aktivist
 Dmytro Grabovskyy (1985–2017) ukrainischer und israelischer Radrennfahrer